Sakada může být: (pokud jde o japonské proprium, může být zapsáno různými kandži, například: 坂田,  ovšem tyto kombinace kandži mohou mít i jiná čtení, například Sakata) 
 Název sídla v Japonsku
 Sakada (Wakajama) (坂田) – čtvrť města Wakajama ve stejnojmenné prefektuře v Japonsku
 Sakada (Ó'izu) (坂田) – čtvrť městysu Ó'izu-mači (大泉町) v okrese Óra (邑楽) v prefektuře Gunma
 Sakada (Kimicu) (坂田) – čtvrť města Kimicu (君津) v prefektuře Čiba
 Sakada (Izumo) (坂田) – čtvrť v městském obvodu Hikawa-čó (斐川町) města Izumo (出雲) v prefektuře Šimane
 Sakada (Široiši) (坂田) – čtvrť městysu Široiši-čó (白石町) v okrese Kišima (杵島) v prefektuře Saga
 Sakada (Suzaka) (坂田町 [Sakada-mači] – čtvrť města Suzaka (須坂) v prefektuře Nagano